Ivan Willockx (Bonheiden, 11 december 1975) is een Belgische voormalig voetballer die speelde als doelman.

Statistieken 

Willockx, Ivan